Dallington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Dallington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire